Blaise Gauquelin (1980 -), un journaliste et écrivain français.
 Michel Gauquelin (1928 - 1991), un psychologue français.
 Renaud Gauquelin (1954 -), un homme politique français, membre du Parti socialiste.

Patronyme normand